Smržov ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Gemeinde im Okres Hradec Králové, siehe Smržov u Smiřic
Gemeinde im Okres Jindřichův Hradec, siehe Smržov u Lomnice nad Lužnicí
Ortsteil von Český Dub, Okres Liberec

Dolní Smržov, Ortsteil von Letovice, Okres Blansko
Horní Smržov, Gemeinde im Okres Blansko